Maurice Carrier peut désigner :

 Maurice Carrier (1900-1981), homme politique français ;
 Maurice Carrier (1927-), historien québécois.